Гугарк:

 Гугарк — одна из 15 провинций Великой Армении, в верховьях реки Кура.
 Гугарк — село в Лорийской области Армении.